El FAW Championship North & Mid es una de las ligas regionales que conforman el Campeonato FAW, la segunda división de fútbol de Gales.

Historia 
La liga toma el lugar del Cymru Alliance como segunda categoría a partir de la temporada 2019/20 y que cuenta con la participación de 17 equipos para esa temporada y la componen los equipos del norte y el centro del territorio. El campeón asciende a la Welsh Premier League y los tres últimos lugares descienden a la Liga Uno FAW.

Participantes

Temporada 2022/23 

 Buckley Town F.C.
 Cefn Druids
 Chirk AAA FC
 Colwyn Bay F.C.
 Conwy Borough F.C.
 Gresford Athletic
 Guilsfield Athletic
 Holyhead Hotspur

 Holywell Town
 Llandudno F.C.
 Llanidloes Town F.C.
 Mold Alexandra F.C.
 Penrhyncoch F.C.
 Porthmadog F.C.
 Prestatyn Town F.C.
 Ruthin Town F.C.

Véase también 
 Cymru Alliance

Referencias 

Campeonato FAW